Blow Your Mind – singolo di Redman del 1992, dall'album Whut? Thee Album
Blow Your Mind – singolo dei Jamiroquai del 1993, dall'album Emergency on Planet Earth
Blow Your Mind – album di Dave Rodgers del 2006
Blow Your Mind – singolo di Dua Lipa del 2016
Blow Your Mind - singolo di Wilko Johnson del 2018